Corbula är ett släkte av musslor som beskrevs av Bruguiere 1797. Corbula ingår i familjen korgmusslor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korgmusslor
Corbula